Провулок Симона Петлюри — провулок у місті Городок, Хмельницька область.
 Провулок Симона Петлюри — провулок у місті Долинська.
 Провулок Симона Петлюри — провулок у місті Дубно.
 Провулок Симона Петлюри — провулок у смт Клавдієво-Тарасове.
 Провулок Симона Петлюри — провулок у місті Первомайськ.
 Провулок Симона Петлюри — провулок у місті Шепетівка.

Див. також 
 Вулиця Симона Петлюри